Към декември 2021 г. дискографията на италианския певец Федец обхваща 7 студийни албума (от които 1 с Джей-Акс), 2 EP-та, 29 сингъла (+ 4 като гост изпълнител), 2 микстейпа и 40 музикални видеоклипа.

Албуми

Студийни албуми

Микстейпове

EP-та

Сингли

Като основен изпълнител

Като гост изпълнител

Други песни в класациите

Сътрудничество 

 2007 – МедМен & Есе Пи feat. Федец, Джими & Tempoxso – Una più del diavolo (от Prequel EP)
 2009 – Фадамат feat. Федец – Rap Looser
 2009 – Албе Ок feat. Федец – Che ne sai di me
 2009 – Микел feat. Федец – Colpa del rap
 2009 – Емис Кила feat. Федец – Pum Pum Pum (от Keta Music)
 2009 – Емис Кила feat. Федец – Non so
 2009 – Емис Кила feat. Федец – D Love
 2011 – Ил Нано feat. Fedez и Джейк Ла Фурия – Ti stai facendo un film
 2011 – Дон Джо и Шабло feat. Федец, Канесеко & Джемитец – Fuori luogo (от Thori & Rocce)
 2011 – Мондо Марчо feat. Федец – Cattiva influenza (от Musica da serial killer)
 2011 – Маракеш feat. Ентикс и Федец – Non passerà (от Roccia Music II)
 2011 – Дени Ла Хоум feat. Федец – Miracle (от Chiamami Mixtape)
 2012 – Скайето, Федец, Расти – Voglio diventare famoso
 2012 – Гуе Пекеньо feat. Федец – L'idea sbagliata (от Fastlife Mixtape Vol. 3)
 2012 – Макс Пецали feat. Федец – Jolly Blue (от Hanno ucciso l'Uomo Ragno 2012)
 2013 – Tед Бий feat. Федец – Punk's Not Dead
 2013 – Гуе Пекеньо feat. Федец – Indelebile (от Bravo ragazzo)
 2013 – Дени Ла Хоум feat. Федец, Винченцо да Виа Анфоси, Сик ил Магро & Tед Бий – Vai a fare in culo (от Chiamami Mixtape Vol. 2)
 2014 – Бушвака feat. Федец – Twist (da Pandamonium)
 2014 – Дени Ла Хоум feat. Федец – Epic Fail (от Curriculum)
 2015 – Джей-Акс feat. Федец – Bimbiminkia4life (от Il bello d'esser brutti)
 2015 – Ион feat. Федец– Non c'è più storia
 2016 – Алборози feat. Федец – SugarBoy (от The Rockers)
 2019 – Енцо Донг feat. Федец – Dallo psicologo (от Dio perdona io no)
2021 – Лоредана Берте feat. Федец – Lacrime in limousine

Музикални видеоклипове

Като основен изпълнител

Като гост изпълнител

Източници и бележки

Външни препратки 

 Дискография на Федец на Allmusic
 Дискография на Федец на Discogs

Дискографии на италиански изпълнители